Zellner ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Zellner (1927–2010), US-amerikanischer Ökonom
 August Zellner (1879–1956), österreichischer Jurist, Senatspräsident am deutschen Reichsgericht
 David Zellner (* 1974), US-amerikanischer Regisseur und Drehbuchautor
 Kathleen Zellner (* 1949), US-amerikanische Rechtsanwältin
 Martina Zellner (* 1974), deutsche Biathletin, siehe Martina Seidl
 Reinhard Zellner (* 1944), deutscher Professor für physikalische Chemie
 Steven Zellner (* 1991), deutscher Fußballspieler
 Sven Zellner (* 1977), deutscher Fotograf, Kameramann und Dokumentarfilmer
 Theo Zellner (* 1949), deutscher Kommunalpolitiker (CSU)
 Tobias Zellner (* 1977), deutscher Fußballspieler
 Wilhelm Zellner (* 1932), österreichischer Bauingenieur
 Wolfgang Zellner (* 1953), deutscher Soziologe und Stellvertretender Leiter des IFSH Hamburg

Zellner steht auch für:
 (2411) Zellner, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 Zellmer